Серге́й Влади́мирович Дуна́ев:
 Дунаев, Сергей Владимирович (род. 1973) — украинский политический деятель, городской голова Лисичанска, депутат Верховной Рады. 
 Дунаев, Сергей Владимирович (1858—?) — земский врач, член III Государственной думы от Казанской губернии.